В данный список включены все виды муравьёв (Formicidae) Китая. В настоящее время здесь обнаружено более 930 видов муравьёв из примерно 100 родов. Список состоит из биноменов (двухсловных названий, состоящих из сочетания имени рода и имени вида) и указанных рядом с ними имени учёного, впервые описавшего данный таксон, и года, в котором это произошло. Наибольшим числом видов представлены такие роды муравьёв как Camponotus (81 вид), Tetramorium (52), Pheidole (50), Myrmica (49), Formica (48), Polyrhachis (47). Три рода (Bannapone, Furcotanilla, Gaoligongidris) являются эндемиками Китая и нигде более не найдены. Эндемичны более 300 видов муравьёв фауны Китая (более 30 %). Более 30 родов представлены в местной фауне только одним единственным видом. Несколько родов (Anoplolepis, Calomyrmex, Iridomyrmex, Ochetellus, Paratrechina) представлены только завезёнными инвазивными видами. Внутри Китая наибольшим разнообразием отличаются южные провинции Юньнань (406 видов муравьёв), Гуанси (288) и Хунань (231).

Дополнение. В 2015 году в результате исследований в южной провинции Юньнань число видов муравьёв там было увеличено до 447, а в Китае в целом до 951 вида.

























































































=









































































(в 2016 году перенесён в род )
 
 = 
 
 = 
 = 
  (с 2016 = )
  (с 2016 = )
  (с 2016 = )



















Rossomyrmex







= Amblyopone rubiginous























См. также 
 Список видов муравьёв Индии
 Список видов муравьёв Кубы

Примечания

Литература 
 
 
 
 Terayama, M. (2009). A synopsis of the family Formicidae of Taiwan (Insecta: Hymenoptera). — Research Bulletin of Kanto Gakuen University Liberal Arts, 17, 81-266.
 Wang, W., & Zhao, Y. (2009). A taxonomic study on the family Formicidae from Hubei Province (Insecta: Hymenoptera: Formicidae). — Huayu Nature Book Trade, 210 pp.
 Wu, J. & Wang, C. (1995). The ants of China. — China Forestry Publishing House, Beijing, 214 pp.
 Zhou, S.Y. (2001). Ants of Guangxi. — Guangxi Normal University Press, Guilin, China, 255 pp.
 Advances in Hymenoptera Research in China (Formicidae). — China Scientific Book Services. 2012. (сборник 40 статей о муравьях Китая)

Ссылки 

Списки:Китай
Китай
Списки насекомых Азии
Фауна Китая